Кан Суиль (; общепринятая латинская транскрипция — Kang Soo-il; 15 июля 1987, Тондучхон) — южнокорейский футболист, нападающий. Выступает за японский клуб «Зеспакусацу Гумма».

Клубная карьера

Клубная статистика 
На 21 ноября 2011

Личная жизнь 
11 июня 2015 года Кан Суиль провалил допинг-тест из-за крема для роста усов.

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»
Игроки ФК «Чеджу Юнайтед»
Игроки ФК «Пхохан Стилерс»
Игроки ФК «Зеспакусацу Гумма»